БП-2 (ЦАГИ-2) — планёр конструкции Виктора Николаевича Беляева, один из прообразов самолёта ДБ-ЛК, был построен в начале 1930х годов.

В августе 1934 года на 10-х Всесоюзных Планёрных Соревнованиях в Коктебеле, БП-2 облетал лётчик Д. А. Кошиц. Планёр показал отличные устойчивость и управляемость его аэродинамическое качество достигло 18-20 единиц. После окончания слёта БП-2 стал единственным планёром бесхвостой схемы, который долетел до Москвы на буксире за самолётом.

Конструкция 
Строительству планёра предшествовала кропотливая работа по проверке жизнеспособности выбранной аэродинамической схемы. Были проведены продувки модели планёра в аэродинамической трубе ЦАГИ.

Тележка для буксировки моделей в 200 метровом гидроканале ЦАГИ также была использована для экспериментов с моделью.

Крыло БП-2 имело значительный размах, обратную стреловидность с заметным сужением, положительную геометрические и аэродинамические крутки. На задней кромке центральной части крыла размещался трёхсекционный закрылок, предназначенный для балансировки и управления аппаратом. Пилотская кабина была вынесена вперёд для необходимой центровки. Для повышения путевой устойчивости служили два широких киля, с рулями направления, соединёнными в верхней части дополнительным стабилизатором.

См. также 
 Планёр
 Планеризм

Литература 
 Авиация и время № 4,2008. Статья М.Маслов, Механические птицы профессора Беляева.

Ссылки 
 http://www.svavia.ru/info/lib/ter5.html
 https://web.archive.org/web/20090528101706/http://base13.glasnet.ru/text/shavrov2/1-05.htm
 https://www.youtube.com/watch?v=DX8aDmfMT3k

Планёры СССР
Летательные аппараты с крылом обратной стреловидности
Самолёты Беляева